Ekstraklasa 2022/2023 – 97. edycja oficjalnych mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn, po raz 89. przeprowadzona w formule ligowej, jako najwyższy szczebel w hierarchii. Organizatorem rozgrywek jest Ekstraklasa SA, a biorą w nich udział drużyny 18 profesjonalnych klubów piłkarskich.
Sponsorem tytularnym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, w związku z czym obowiązuje nazwa marketingowa PKO Ekstraklasa.
Tytułu mistrzowskiego broni .

Rozgrywki rozpoczęły się w weekend 15–17 lipca 2022, a zakończą 27–28 maja 2023. Runda w 2022 zakończyła się 13 listopada, z powodu terminu XXII Mistrzostw Świata w Katarze. Beniaminkami są , która ostatni raz grała na tym szczeblu w sezonie 2018/2019, , który zagrał w Ekstraklasie po raz pierwszy od sezonu 2013/2014 oraz Korona Kielce, która wróciła do ligi po dwusezonowej przerwie. Pierwszą bramkę sezonu strzelił w 79. minucie meczu Rakowa Częstochowa z Wartą Poznań zawodnik gospodarzy Vladislavs Gutkovskis (spotkanie zakończyło się wynikiem 1:0).

Format 
Od sezonu 2022/2023 w lidze występuje 18 zespołów w systemie „każdy z każdym” (2 mecze z daną drużyną: u siebie i na wyjeździe).
Rozegranych zostanie 306 meczów. Do I ligi spadną 3 drużyny z miejsc 16-18 w tabeli.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Lider kolejka po kolejce 

, , ,

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 2023-03-19.

Najlepsi asystenci 

Ostatnia aktualizacja: 2023-03-19.

Klasyfikacja kanadyjska 

Ostatnia aktualizacja: 2023-02-01.

Hat-tricki 

Ostatnia aktualizacja: 2023-02-01.

Czyste konta 

Ostatnia aktualizacja: 2023-03-19.

Nagroda miesiąca

Prezesi, trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Prawa transmisyjne

Uwagi

Przypisy 

Ekstraklasa w piłce nożnej (2022/2023)
2022 w polskim sporcie
2023 w polskim sporcie
2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
Piłka nożna w Polsce